Mateřská, obecně organizace v souvislosti s mateřstvím, může být:

 mateřská dovolená – období mimo zaměstnání vyhrazené pro zotavení po porodu péči o novorozeně, podle českých zákonů o sociálním zabezpečení.
 peněžitá pomoc v mateřství – státní sociální podpora v Česku
 mateřská škola – školka pro předškolní děti

Související články 
 mateřinka
 mateřídouška (rozcestník)
 mateří kašička